Wiberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på  olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wiberg 4 123
 Viberg 2 748
 Wibergh 38
 Vibergh 2
Tillsammans blir detta 6 911 personer.

Personer med efternamnet Wiberg eller med varianter av detta namn
 Anders Wiberg (1816–1887), baptistledare 
 Annie Wiberg (1907–1992), skulptör
 Axel Leopold Wiberg
 Bertil Wiberg (1925–2007), skolman och kommunalpolitiker på Gotland, socialdemokrat
 Carl Wiberg
 Carl Fredrik Wiberg
 Carl-Gustaf Wiberg (1883–1949), en svensk läroverksadjunkt och målare
 Carla Wiberg (översättare) (född 1950)
 Christian Koren-Wiberg
 Curt Viberg
 David Wiberg (född 1973), konstnär, illustratör, författare och skådespelare (komiker)
 Emma Wiberg (1901–1990), konstvävare
 Eva Wiberg
 Gunnar Wiberg
 Gösta Wiberg
 Harald Wiberg (1908–1986), konstnär och illustratör
 Hjalte Wiberg (1899–1976), militär och idrottsledare 
 Håkan Wiberg (1942–2010), freds- och konfliktforskare
 Ingemar Wiberg (1935–2009), scenograf
 Ingrid Segerstedt Wiberg
 Jannike Wiberg
 Johan Wibergh (född 1963), företagsledare
 Johanna Wiberg (född 1983), handbollsspelare och tränare
 Julia Viberg
 Julius Wibergh (1856–1930), musikpedagog och körledare
 Kent Viberg (1951–2013), konstnär och gallerist
 Lars-Göran Wiberg (född 1963), politiker, centerpartist
 Magnus Wiberg, flera personer
 Magnus Wiberg (industriman) (1905–1960)
 Magnus Wiberg (ingenjör) (född 1970), entreprenör
 Martin Wiberg (1826–1905), mekaniker och uppfinnare
 Martin Wiberg (professor) (1894–1975), bergsingenjör och metallurg
 Mats Viberg (född 1961), professor i signalbehandling
 Mikael Wiberg
 Nicklas Wiberg (född 1985), friidrottare, tiokampare
 Ola Wiberg (1915–1979), militär och fackföreningsman
 Olof Viberg
 Olof Wibergh (1890–1962), pianist och pianopedagog
 Olov Wiberg
 Oscar Wiberg (1886–1965), företagsledare
 Per Wiberg (född 1968), keyboardist
 Pernilla Wiberg (född 1970), alpin skidåkare och affärskvinna
 Rachel Wiberg
 Ragnar Wiberg (1906–1997), sångare
 Ralf Wiberg
 Rasmus Viberg (född 1990), sångare
 Ruth Wiberg
 Stellan Wiberg
 Stub Wiberg
 Sven Wiberg (1856–1934), psykiater
 Thure B. Wiberg (1894–1976), industriman
 Tommy Wiberg
 Tore Wiberg (1911–2010), konsertpianist
 Wilhelm Wiberg (1860–1934), boktryckare
 Åke Wiberg (1902–1963), direktör och politiker, högerman

Källor

Svenska efternamn